Бранилац титуле, Винус Вилијамс, повукла се са турнира због повреде. Титулу је освојила први носилац, Каролина Возњацки, савладавши у финалу Светлану Кузњецову, 6:1, 6:3.

Носиоци 
Првих осам носилаца су слободни у првом колу.

  Каролина Возњацки (побједница)
  Вера Звонарјова (осмина финала)
  Франческа Скјавоне (осмина финала)
  Саманта Стосур (четвртфинале)
  Ли На (друго коло) 
  Јелена Јанковић (полуфинале)
  Викторија Азаренка (осмина финала)
  Агњешка Радвањска (четвртфинале)

<ol start="9">

 Шахар Пер ''(четвртфинале)
 Марион Бартоли ''(осмина финала)
 Флавија Пенета ''(полуфинале) 
 Каја Канепи ''(осмина финала)
 Петра Квитова ''(прво коло)
 Ана Ивановић ''(прво коло)
 Алиса Клејбанова ''(четвртфинале)
 Светлана Кузњецова ''(финале)

Жреб

Квалификације

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Референце

Спољашње везе 

 Главни жреб
 Квалификације

Тениско првенство Дубаија 2011.
Тениско првенство Дубаија — жене појединачно